Артаксе́ркс — ім'я деяких перських царів з династії Ахеменідів: 
 Артаксеркс І Довгорукий (465—425 до н. е.), син Ксеркса, уклав з Афінами т. з. мир Каллія, яким закінчилися греко-перські війни.
 Артаксеркс II Мнемон (405—359 до н. е.), боротьба якого з братом Кіром описана Ксенофонтом в «Анабасисі»; уклав із Спартою т. з. Анталкідів мир.
 Артаксеркс III (359—338 до н. е.) знову підкорив Єгипет (що відокремився від Персії (405 до н. е.)
 Артаксеркс IV 
 Артаксеркс V

Ахеменіди